In der Mathematik gibt es im Zusammenhang mit gewissen Fixpunktsätzen eine Anzahl von Fixpunktformeln. Es handelt sich nicht zuletzt um die folgenden:
 Fixpunktformel von Lefschetz
 Atiyah-Bott-Fixpunktformel
 Fixpunktformel (Gruppentheorie)